Лау — несколько омонимичных в кириллической записи фамилий разного происхождения.

Германоязычная (датская, еврейская, немецкая) фамилия Лау (Lau) 
 Лау, Исраэль Меир (род. 1937) — главный ашкеназский раввин Израиля в 1993—2003 гг.
 Лау, Ральф (род. 1959) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
  (1879—1918) — датский астроном.
 Лау, Ютта (род. 1955) — немецкая гребчиха.
 Лау, Уэсли (1921—1984) — американский актёр кино и телевидения.

Британская фамилия Лау (Low, Lowe или Loe) 
 Лау, Ричард Томас (, 1802—1874) — британский священник и натуралист.
См. также списки персоналий с фамилиями Low и Lowe в Википедии на английском языке.

Китайская фамилия Лау 
Несколько омонимичных в кириллической или латинской записи фамилий на кантонском диалекте китайского языка; в оригинале 劉/刘, 柳 или 留; во всех указанных случаях — эквивалент севернокитайской фамилии  (тж. Лью или Лиу, Liu). Особенно распространены (особенно первая из них) в Гонконге, а также англоязычных странах со старой китайской диаспорой.
  (род. 1971) — канадская поэтесса и романистка.
 Лау, Карина — гонконгская актриса.
 Лау Чинвань / Шон Лау (род. 1964) — гонконгский актёр
 Лау, Энди (род. 1961) — гонконгский певец и актёр
  (род. 1960) — гонконгский кинорежиссёр и продюсер

Топоним 
  — река в Таиланде, приток реки Кок.
 Лау — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Лау — населённый пункт в Швеции.
 Лау — район местного управления Нигерии.
 Лау — острова в Республике Фиджи.
 Лау — провинция в Республике Фиджи.